Pruh je obvykle úzká podlouhlá plocha nebo velmi tenký, plochý a úzký předmět, který se nějak výrazně odlišuje od svého okolí. V některých případech může sloužit jako synonymum pro slovo pás nebo pásmo.

V praxi se může jednat například o:

část veřejné komunikace
 jízdní pruh
 vyhrazený jízdní pruh
 jízdní pruh pro cyklisty

v biologii
oligoklonální pruh
úhoří pruh

ve vojenství
invazní pruh

v typografii
diakritické znaménko

v matematice a informatice
symbol pruh

v informatice
lišta

Homonymum 
Pruch – lidové pojmenování pro kýlu (z německého r Bruch)

Související články 
popruh